Noé est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Noé, fêté le 10 novembre, est un prénom masculin qui apparaît en Europe au  grâce aux Protestants et Puritains et qui est issu du nom du patriarche Noé.

Variantes 
On rencontre les variantes Noa et  ainsi que Noée au féminin.

Variantes linguistiques 
 français : Noë
 allemand : Noah, Noa
 anglais : Noah, Norrie
 arabe : Nouah, Nouh
 arménien : Noy
 espagnol : Noé
 grec : Nóe
 hébreu, suédois: Noa
 italien: Noè
 néerlandais: Noach
 polonais: Noe
 scandinave : Noak
 slave : Noi, Noy

Personnage biblique 

Noé, de l'hébreu nōa'h (« repos, consolation »), est un patriarche biblique et un prophète coranique (Nouh). Son histoire est inspirée de la mythologie sumérienne, dans laquelle Noé est surnommé Uta-Napishtim à qui Enki conseilla de construire une arche pour lui et sa famille, et d'y rassembler des animaux. (Réf: Épopée de Gilgamesh).

Le livre d'Hénoch contient l'apocalypse de Noé, qu'on lui attribue.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Noe Itō (1895-1923), une anarchiste japonaise, auteur et féministe ;
 Noée Abita, actrice française, née à Aix-en-Provence.

Patronyme 

 Gaspar Noé (1963-), réalisateur franco-argentin ;
 Louis de Noé (1723-1793), noble français, maire de Bordeaux ;
 Yvan Noé (1895-1963), nom de scène de Marie Edgar Jean Noetinger, écrivain, scénariste et réalisateur français.

Toponyme 

Noé est, comme , un toponyme dérivé du gaulois nauda (« mare ») que l'on retrouve aussi sous la forme Les Noues, et est l'étymon du patronyme de Bertrand Delanoë.

France 
 Noé, commune française située dans la Haute-Garonne ;
 Noé, commune française du département de l’Yonne ;
 La Noë-Blanche, commune française du département d'Ille-et-Vilaine ;
 La Noë et La Noë-des-Tréans, lieux-dits de la commune Les Moutiers-en-Retz ;
 La Noëveillard, plage de la commune de Pornic.

Côte d'Ivoire 
 Noé, localité du sud-est de la Côte d'Ivoire.

Œuvres 

 Noé est un opéra inachevé de Fromental Halévy complété par son gendre Georges Bizet ;
 Noye's Fludde est un opéra composé et dirigé par Benjamin Britten en 1957. Sa particularité est d'être écrit pour voix d'enfants — hormis pour Dieu, Noé et sa femme. Son style s'inspire des mystères médiévaux mêlant humour, théâtralité expressionniste, moralisme poétique et office religieux ;
 Noé est une bande dessinée de Stéphane Levallois ;
 Noé (Noah) est un film de Darren Aronofsky avec notamment Emma Watson et Russell Crowe, sorti en 2014 ;
 Noé est un roman de Jean Giono.
 La Traversée des temps,  : Paradis perdus (2021) roman d' Éric-Emmanuel Schmitt dont le personnage principal est Noam (Noé).

Divers 
 Le piège de l'arche de Noé, aux échecs, est un piège survenant dans l'ouverture espagnole ;
 Noé, ONG agissant dans le domaine de la biodiversité depuis 2001 sur le plan national et international.

Sigle 

NOE est un sigle pouvant désigner :
 NORAD Operational Evaluation
 Network of Excellence
 Nuclear Overhauser Effect
 Nintendo of Europe
 Vol en rase-motte (Nap-of-the-earth)
 Non-Observed Economy
 Not Otherwise Enumerated
 Notice Of Exception

Voir aussi 
 Noah, équivalent anglais

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France